Old Man River steht für:

 eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Mississippi River
 Ol’ Man River, ein Lied von Jerome Kern und Oscar Hammerstein II aus dem Musical Show Boat (1927)
 ein australisch-israelischer Sänger und Songwriter, geboren als Ohad Rein